Demby ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Demby (1934–2021), sierra-leonischer Politiker (SLPP), Vizepräsident
 William Demby (1922–2013), US-amerikanischer Schriftsteller